E1 Music (voorheen Koch Records) is een platenlabel van Michael Koch, dat is opgericht in 1999. Er staan vooral rap, maar ook rock en klassieke artiesten onder contract, maar ze hebben ook CD's voor kinderen gemaakt zoals Barney & Friends en Sesamstraat.

Artiesten 
 Snoop Dogg
 Mobb Deep
 Cypress Hill
 Basia
 Master P
 B-Real
 Jim Jones
 Daz
 Kurupt
 Cledus T. Judd
 Ringo Starr
 Joan Baez
 Chris Brubeck
 Bob James
 The Game

Amerikaans platenlabel
Klassieke muziek-platenlabel
Jazzplatenlabel
Gospel-platenlabel
Popmuziek-platenlabel
Rock-platenlabel
Hiphop-platenlabel